Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Sanya 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Iryna Bremond e Ani Mijacika che hanno battuto in finale Rika Fujiwara e Wen-Hsin Hsu 3-6, 7-5, [12-10].

Teste di serie 

 Noppawan Lertcheewakarn /  Galina Voskoboeva (semifinali)
 Julija Bejhel'zymer /  Oksana Kalašnikova (quarti di finale)

 Çağla Büyükakçay /  Ksenia Palkina (primo turno)
 Chen Liang /  Jing-Jing Lu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Sanya 2011